"Palazollo" pode significar:
 Palazzolo sull'Oglio, comuna italiana da Lombardia
 Palazzolo Acreide, comuna italiana da Sicília
 Palazzolo Vercellese, comuna italiana do Piemonte
 Palazzolo dello Stella, comuna italiana do Friuli-Venezia Giulia
 6793 Palazzolo, asteroide

Desambiguações de topônimos